Черинадесетото хилядолетие пр.н.е. (XIV) обхваща периода от началото на 14 000 г. пр.н.е. до края на 13 001 г. пр.н.е.

Събития 
 Появява се Иберо-мавританската (или Оранската) култура (13 500 пр.н.е.)

Хилядолетия
Старокаменна епоха